Der Name Urgell bezeichnet:

Die katalanischen Comarques:
 Urgell (Comarca)
 Alt Urgell
 Pla d’Urgell

Die katalanischen Ortschaften:
 Bellcaire d’Urgell (in der Comarca Noguera)
 Bell-lloc d’Urgell (in der Comarca Pla d’Urgell)
 Bellmunt d’Urgell (in der Comarca Noguera)
 Ivars d’Urgell (in der Comarca Pla d’Urgell)
 La Seu d’Urgell (Hauptstadt der Comarca Alt Urgell, Bischofssitz des Bistums Urgell und ehemals Hauptstadt der Grafschaft Urgell)

Weiterhin: 
 den U-Bahnhof Urgell der Metrolinie 1 (Barcelona)
 das Bistum Urgell
 die historische Grafschaft Urgell, aufgelöst 1413, siehe Liste der Grafen von Urgell

Urgell ist der Name folgender Personen:

 Felix von Urgell († 818), frühmittelalterlicher Theologe und Bischof von Urgell
 Modest Urgell y Inglada (1839–1919), spanischer Maler und Komödienautor